The Legion of Doom – altro nome dei Road Warriors, tag team di wrestling
 The Legion of Doom – gruppo musicale statunitense
 La legione del destino (The Legion of Doom) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Legends of Tomorrow

Pagine correlate 
 Legion of Doom